Jalapa peut désigner :

Toponymes

Guatemala 
Jalapa, municipalité chef-lieu du département homonyme ;
le département de Jalapa ;

Mexique 
Jalapa, municipalité située dans l'État de Tabasco ;
Jalapa ou Xalapa ou Xalapa Enríquez, ville et municipalité capitale de l'État de Veracruz ;
Jalapa, municipalité de Basse-Californie ;
Jalapa, municipalité dans l'État d'Oaxaca ;
Jalapa, municipalité dans l'État de Guerrero.

Nicaragua 
Jalapa, municipalité située dans le département de Nueva Segovia.